Гідігіч — село в складі муніципію Кишинів Молдови.
 Гідігіч (стадіон) — футбольний стадіон в селі Гідігіч, Молдова, домашня арена ФК «Академія».

Багатозначні терміни